Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1922 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Esna Boyd et Marjorie Mountain battent Gwen Utz et Floris St. George en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1922
Australie Double dames
1922 en Australie
Compétition de tennis à Sydney